Дзержинка — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области России. Входит в состав Форштадтского сельского поселения.

Территория где располагается поселок, до революции принадлежала женскому монастырю (закрыт в 1928), до этого располагался хутор Поповский.  В 1928 создана коммуна имени Дзержинского,  в 1935 преобразована в колхоз.

География 
Расположен в западной части района, на берегу реки Урал. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 3 км.

Население 

(в 1966 — 423, в 1970 — 432, в 1983 — 424)

Улицы 
 Улица Дружбы
 Улица Еремина
 Молодежная улица
 Набережная улица
 Нагорная улица
 Приуральная улица
 Шоссейная улица

Инфраструктура 
 Библиотека
 Школа
 Фельдшерский акушерский пункт
 СПК «Дзержинское»

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района